Befreiungsdenkmal bezeichnet:

 Befreiungsdenkmal (Graz), Befreiungsdenkmal in Graz (1960)
 Befreiungsdenkmal (Innsbruck), Befreiungsdenkmal in Innsbruck (1948)
 Befreiungsdenkmal (Mainz), Befreiungsdenkmal in Mainz (1930–1933)
 Befreiungsdenkmal (Maribor), Denkmal für die im Kampf gegen die deutsche Besetzung getöteten Personen